Арис может означать:

 Арис — одно из имён, под которым известен персидский царь Арсес из династии Ахеменидов.
 Арис — греческий баскетбольный клуб из города Салоники.
 Арис, Аркадий Иванович (Золотов; 1901—1942) — чувашский прозаик, критик и переводчик.
 Арис, Джонатан (род. 1971) — британский актёр.
 
 
  — греческий баскетбольный клуб из Петруполиса.
 «Арис» — греческий хоккейный клуб из города Салоники.

См. также 
 
 
 ARIS